Финал Кубка Шотландии по футболу 1979 года — трёхматчевое противостояние розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1978/79, в котором соперничали клубы «Рейнджерс» и «Хиберниан».

Первый матч, состоявшийся 12 мая 1979 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, закончился безголевой ничьей. Через четыре дня команды встретились вновь на той же арене — вновь был зафиксирован счёт 0:0. Наконец, во второй переигровке победитель был выявлен — обладателями Кубка Шотландии стали футболисты «Рейнджерс», которые в дополнительное время смогли склонить чашу весов на свою сторону благодаря автоголу игрока «Хиберниана» Артура Данкана. Итоговый счёт третьего поединка — 3:2 в пользу .

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Хиберниан»

Отчёты о матчах

Первый матч

Переигровка

Вторая переигровка 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о первом матче (стр. 27)
 Отчёт о переигровке (стр. 20)
 Отчёт о второй переигровке (стр. 27)

1979
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Хиберниан»
Футбол в Европе в 1979 году
События 12 мая
События 16 мая
События 28 мая
Май 1979 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1979 году